impétrant est un terme relevant du domaine du droit et de l’administration dans la langue française depuis le XIIIe-XIVe siècle

Ce nom substantivé désigne une personne en possession d'un titre, un privilège ou d’une autorité reflétant sa compétence. Il s’emploie spécifiquement pour désigner celui qui vient de réussir un examen. 

Spécifiquement impétrant désigne en Droit administratif, toute personne ou organisme public ou privé, agréé au placement de câbles ou de canalisations destinés à la transmission d’énergie ou de signaux, ou destiné à recevoir tout autre équipement d’utilité publique (ex : société d’électricité, de téléphone, de gaz, de télédistribution). On retrouve le mot impétrant dans la nomenclature des administrations belges francophones.

Étymologie 
Vient du latin impetrare « obtenir ».

Trivia 
Par extension, dans le domaine de l'architecture et de la construction, un impétrant désigne toute conduite ou canalisation, tout câble enterré :

 électricité
 gaz
 eau
 téléphone
 égouttage
 télédistribution, 
 etc.

Dans le langage courant, il subit un grave contresens depuis au plus tard la seconde moitié du XXe siècle, par confusion avec postulant, qui désigne un candidat à un titre, un emploi, à une fonction, etc.

Notes et références 

Impétrant